

Cinema
Il sottomarino (Men Without Women) – film statunitense del 1930 diretto da John Ford

Letteratura
Uomini senza donne (Men Without Women) – raccolta di racconti pubblicati nel 1927 di Ernest Hemingway

Musica
Men Without Women – album di Little Steven & The Disciples of Soul